John Bagley ist der Name folgender Personen:

* John Bagley (Basketballspieler) (John Edward Bagley; * 1960), US-amerikanischer Basketballspieler 
 John H. Bagley junior (1832–1902), US-amerikanischer Politiker (New York)
 John J. Bagley (1832–1881), US-amerikanischer Politiker (Michigan)